

Biografia 
In Coppa del Mondo ha esordito il 20 marzo 2014 a Oslo (97º) e ha ottenuto il primo podio il 7 febbraio 2016 a Canmore (3º nella staffetta mista).

In carriera non ha preso parte né a rassegne olimpiche né iridate.

Palmarès

Mondiali juniores 
 1 medaglia:
 1 oro (staffetta a Obertilliach 2013)

Coppa del Mondo 
 1 podio (a squadre):
 1 terzo posto

Europei 
 2 medaglie:
 2 bronzi (staffetta a Val Ridanna 2018 e inseguimento a Minsk 2019)

Collegamenti esterni